Tronzano ist der Name folgender Gemeinden in Italien:
 Tronzano Lago Maggiore, in der Provinz Varese (Lombardei)
 Tronzano Vercellese, in der Provinz Vercelli (Piemont)